

Toponymie
 Strojec est un village polonais, situé dans la gmina de Kampinos, dans la Powiat de Varsovie-ouest et la voïvodie de Mazovie.
 Strojec est un village polonais, situé dans la gmina de Praszka, dans la Powiat d'Olesno et la voïvodie d'Opole.